Рут Долорес Вайс (; род. , , Израиль) — израильская певица.

Родилась в семье, репатриировавшейся с Украины в 1973 году. В юности добавила к своему имени Рут испанское имя «Долорес». В 1997 году переехала в Тель-Авив, и начала играть со знакомыми в группах «B-Blond» и «River Styx», но не выпустила записей.

В 2004 выпустила первый сольный альбом «Come See (Raw Versions)». Вскоре после этого переехала с мужем в Остин, где иногда выступала в барах.

Вернувшись в Израиль, записала первый альбом на иврите, так и названный: «Be’Ivrit» (בעברית, «на иврите»). Альбом был выпущен в августе 2008 года, и получила одобрение критиков в Израиле. Бен Шалев, израильский музыкальный критик, написал об альбоме в газете «Гаарец»: «Удивительно. Нет слов, чтобы описать встречу с голосом, талантом, чувствительностью, эмоциями и духом Рут Долорес Вайс». Другой израильский музыкальный критик, Давид Перец, один из первых услышавших песни Вайс, сказал, что это было похоже на открытие Билли Холидей или Бьoрк в Ашкелоне, её родном городе. Песни на альбоме были авторства самой Вайс, кроме одной песни на стихи поэтессы Леи Гольдберг «Из песен страны моей любви» (משירי ארץ אהבתי), ставшей наиболее популярной.

В 2012 выпустила двойной альбом кавер-версий на песни на английском языке, ранее исполненные Леонардом Коэном, Бритни Спирс, Элвисом Пресли, Робертом Уайаттом, и другими. Альбом назывался «My Middle Name is Misery»: строка из песни «Trouble», наиболее известная в исполнении Пресли, и намёк на её собственное среднее имя. Все песни были основательно переработаны в собственном стиле Вайс — в основном с пианино и контрабасом, и небольшими добавками гитары и духовых инструментов. В том же году написала саундтрек для фильма Хаюта и Берл Амира Манора.

В 2014 году выпустила второй альбом собственных песен на иврите Bisfat bnei haadam (בשפת בני באדם, «на языке людей»).

Ссылки 
 
 Рут Долорес Вайс на странице Myspace
 Рут Долорес Вайс IMDb(как Ruth Doloris Weiss)
 stereo.ru Романтический пост-блюз Рут Долорес Вайс

Примечания 

Певцы и певицы Израиля